Кавалер - член ордену або нагороджений якоюсь відзнакою (нагородою).
 Кавалер - чоловік, який розважає жінку, дівчину, супроводить її у прогулянці тощо.
 Кавалер - парубок.